Gannon ist der Familienname folgender Personen:

 Charles E. Gannon (* 1960), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor
 Jim Gannon (* 1968), irischer Fußballtrainer und -spieler
 Kim Gannon (1900–1974), US-amerikanischer Liedtexter
 Rich Gannon (* 1965), US-amerikanischer Footballspieler
 Sean Gannon (* 1991), irischer Fußballspieler

Sonstiges:
 Gannon-Nunatakker, Nunatakker auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis